Илья Бажанов:
 Бажанов, Илья Алексеевич (1857 — после 1917) — член IV Государственной думы от Казанской губернии.
 Бажанов, Илья Васильевич (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.